Децентрализованный турнир 2003 () — 87-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Национальный финал

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2003 на rsssf.com

2003
Перу
2003 год в Перу